Fowlerton (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Fowlerton (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.